Мировая серия 1968 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1968 года. Победителем стала команда «Детройт Тайгерс», обыгравшая «Сент-Луис Кардиналс» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 2 октября 1968 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #2 
 Дата: 3 октября 1968 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #3 
 Дата: 5 октября 1968 года
 Стадион: Tiger Stadium

Игра #4 
 Дата: 6 октября 1968 года
 Стадион: Tiger Stadium

Игра #5 
 Дата: 7 октября 1968 года
 Стадион: Tiger Stadium

Игра #6 
 Дата: 9 октября 1968 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #7 
 Дата: 10 октября 1968 года
 Стадион: Busch Stadium II

См. также 
 Мировая серия

Ссылки 
 Мировая серия 1968 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1968 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1968
Спортивные соревнования в Детройте
Спортивные соревнования в Сент-Луисе